Серия А 1968/1969 () — 37-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 29 сентября 1968 года и завершился 18 мая 1969 года. Во 2-й раз в своей истории победителем турнира стала «Фиорентина».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1968/1969
Футбол в Италии в 1968 году
Футбол в Италии в 1969 году